Espuelas de dama puede referirse a:
 El nombre común de la planta Consolida ajacis.
 El nombre común de la planta Consolida orientalis.
 El nombre común de la planta '''Consolida pubescens.